Перимед () — имя нескольких героев древнегреческой мифологии. Может означать:

 Перимед — сын Эврисфея, убит афинянами вместе со своими братьями , Еврибием, Ифимедонтом и Ментором. По Антиклиду убит Гераклом, ибо поднес ему слишком маленький кусок при жертвоприношении у Еврисфея.
  — друг Одиссея, который следовал за ним в его сошествии в Аид.
 Перимед — кентавр, участник свадьбы царя лапифов Пирифоя с Гипподамией. 
 Перимед — один из 23 женихов Пенелопы с острова Сама, который был убит Одиссеем.
 Перимед — отец фокейца Схедия, убитого Гектором.

Другое
 (13650) Перимед — астероид.

См. также 
 Мифы Арголиды
 Перимеда (значения)

Примечания